Bruna Benites (née en 1985), footballeuse brésilienne ;
 Gabrielle Lopes Benites (née en 1994), actrice française ;
 Juliette Lopes Benites (née en 1992), actrice française ;
 Lorena Benites (née en 1982), taekwondoïste équatorienne ;
 Luis Benites (né en 1996), footballeur péruvien.